Duluc peut désigner :
 Laurence Duluc (1867-1936), actrice française de théâtre et de cinéma ;
Jacques Duluc (1942-2022), rugbyman français, champion de France 1964 avec la Section Paloise.
 Vincent Duluc (1962-), journaliste sportif français.

Technique 
 Pile Zamboni, également appelée Pile Duluc, l'une des premières piles voltaïques connues.
Patronyme français